Fantasy kan have flere betydninger:

 Fantasy – en genre inden for fiktion
 "Fantasy" – populært navn for stoffet gamma-hydroxybutyrat (GHB)